Barrio Echeverría' es una localidad argentina ubicada en el Distrito de Cuadro Benegas, Departamento San Rafael Provincia de Mendoza. Se halla ubicada sobre la Ruta Nacional 143, en la curva cercana al puente Colorado, antiguo puente vial. En la zona se encuentra un antiguo surtido de agua para el ferrocarril.

Localidades de Mendoza
Departamento San Rafael
Toponimia vasca de Argentina